«Funhouse» — п'ятий студійний альбом американської співачки Pink. Випущений 2008 року.

Списки композицій 

Стандартне видання

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Альбоми Pink
Англомовні музичні альбоми
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном